Dingler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dingler (1802–1858), Gründer der Dingler-Werke in Zweibrücken
 Emil Maximilian Dingler (1806–1874), deutscher Chemiker und Fabrikant
 Hermann Dingler (1846–1935), deutscher Botaniker
 Hugo Dingler (1881–1954), deutscher Philosoph
 Johann Gottfried Dingler (1778–1855), deutscher Chemiker und Fabrikant
 Johann Gottfried Dingler (Politiker) (1803–1875), deutscher Jurist und Mitglied des Bayerischen Landtags
 Karl-Heinz Dingler (* 1944), deutscher Autor, Verleger und Komponist

 Peter Dingler (* 1944), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker (SPD)
 Wilhelm Dingler (1869–1932), deutscher Politiker (DNVP; Bauern- und Weingärtnerbund)
 Marie-Luise Dingler (* 1984) Violinistin, The Twiolins
 Christoph Dingler (* 1986) Violinist, The Twiolins